Мисс Мира 1987 () — 37-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 12 ноября 1987 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 78 девушек. Победила Улла Вайгершторфер, представлявшая Австрию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-12

 1. Аргентина
 2. Австрия
 3. Колумбия
 4. Франция

 5. Гуам
 6. Голландия
 7. Hong Kong
 8. Исландия

 9. Израиль
 10. Нигерия
 11. Польша
 12. Венесуэла

Топ-6
 1. Исландия
 2. Польша
 3. Аргентина
 4. Венесуэла
 5. Колумбия
 6. Австрия

Судьи 

 Эрик Морли, председатель Мисс Мира
 Линфорд Кристи
 Роберт Колеман
 Джон Колеман
 Пилин Леон, Мисс Мира 1981 года из Венесуэлы

 Хейли Миллс
 Альберт Винчи
 Рик Уэйкман
 Саймон Уильямс

Участницы

Заметки

Дебют 
 Белиз и Острова Кука соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Аргентина и Папуа-Новая Гвинея последний раз участвовали в 1981 году. Аргентина вернулась на Мисс Мира после 6-летней войны на Фолклендских островах с Великобританией.
 Кюрасао и Нигерия последний раз участвовали в 1985 году.

Отказались 
 Британские Виргинские острова и Сьерра-Леоне не соревновались в конкурсе из-за национальной театрализованной отсрочки.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1987
 Мисс Интернешнл 1987

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1987

Мисс мира
События 12 ноября
Ноябрь 1987 года
1987 год в Лондоне